Се́рвий Корне́лий Ле́нтул () — имя нескольких римских политиков:
 Сервий Корнелий Лентул — консул 303 года до н. э.;
 Сервий Корнелий Лентул — курульный эдил 207 года до н. э., военный трибун 205 года до н. э.;
 Сервий Корнелий Лентул — претор Сицилии в 169 году до н. э., сын предыдущего;
 Сервий Корнелий Лентул — проконсул, предположительно, в Азии около 110 года до н. э. Сын или внук предыдущего;
 Сервий Корнелий Лентул — консул-суффект 10 года.

См. также 
 Лентулы

Корнелии Лентулы